Een van de Twaalf heilige heuvels van Imerina
 Ambohimalaza (Androy), plaats en commune in het zuiden van Madagaskar, district Ambovombe, regio Androy
 Ambohimalaza (Sava), plaats en commune in het noorden van Madagaskar, district Sambava, regio Sava